

Patronyme 
 John Rich (1692 - 1751), metteur en scène anglais.
 John Rich (1925 - 2012), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain.
 John Rich (1974 - ), musicien américain.